Улица Истомина — улицы в различных городах бывшего СССР. Названы в честь разных людей.

Улицы, названные в честь адмирала В. И. Истомина 
 Улица Истомина — в Алма-Ате. 
 Улица Адмирала Истомина — в Горловке.
 Улица Истомина — в Запорожье.
 Улица Адмирала Истомина — в Мариуполе.
 Улица Истомина — в Севастополе.

Улицы, названные в честь М. В. Истомина 
 Улица Истомина — в Хабаровске.